El término Bucay puede referirse a:

Geografía 
 Bucay, municipio de la región de La Cordillera, provincia de Abra, isla de Luzón, en las Filipinas. 
 General Antonio Elizalde, localidad de la provincia del Guayas en Ecuador, más conocido como «Bucay».
 General Antonio Elizalde, cantón de la provincia del Guayas en Ecuador, también conocido como «Bucay».

Personajes 
 Jorge Bucay, psicodramatista, terapeuta gestáltico y escritor argentino.